Кије (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Кије (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Кије (Мајен), насељено мјесто и општина у департману Мајен, регион Лоара, Француска

Види још 
 Кија